Села:
 Великі Будки — Сумська область, Недригайлівський район
 Великі Будки — Сумська область, Роменський район